Донское сельское поселение — название муниципальных образований в России:

Крым 
 Донское сельское поселение — входит в Симферопольский район

Липецкая область 
 Донское сельское поселение — входит в Задонский район

Ростовская область 
 Донское сельское поселение — входит в Зерноградский район
 Донское сельское поселение — входит в Орловский район
 Донское сельское поселение — входит в Чертковский район

См. также 
Донской сельсовет
Дон (сельское поселение)